Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин и среди женщин 2015 года прошёл 27 — 28 декабря 2014 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды.

Итоговое положение

Мужчины

Женщины 

NC — не квалифицировался на заключительную дистанцию

DQ — дисквалификация

NS — снялся с соревнований

Ссылки 
 KPN NK Allround
 Eindklassement Dames na 4 afstanden
 Eindklassement Heren na 4 afstanden
 Klassement Dames 5000m
 Klassement Heren 10000m

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2014 году
2014 год в конькобежном спорте
Декабрь 2014 года
Спортивные соревнования в Херенвене